Linéo peut désigner :
 Le réseau complémentaire de lignes de bus desservant les communes non-desservies par les transports interurbains de Morlaix dans son agglomération, aujourd'hui exploité sous la dénomination commerciale « Linéo » depuis septembre 2013 après une expérience de plusieurs années sous le nom de « réseau péri-urbain ».
 Le Linéo de Toulouse est le projet de réseau interurbain de lignes de bus à haut niveau de service entre Toulouse et les principales villes de son son unité urbaine, présenté depuis fin 2013 sous le nom provisoire  « Bus Linéo », dont les premières lignes ont ouvert au sein du réseau Tisséo en 2015 et qui devrait être opérationnel vers 2019.